

Persone 
 Carlo Semenza – ingegnere italiano
 Edoardo Semenza – geologo italiano figlio di Carlo Semenza
 Guido Semenza – ingegnere italiano (Londra 1868-Milano 1929)
 Giovanni Giacomo Semenza – pittore italiano
 Gregg L. Semenza – medico statunitense

Altro 
 Semenza – organo di propagazione delle piante
 Semenza – atto del seminare
 Semenza – gioco di carte tedesco
 Semenza – chiodo corto a testa piatta utilizzato in calzoleria e tappezzeria
 Semenza – forma di riconoscimento sociale del lignaggio o famiglia
 Semenza – cominciamento, atto o fase iniziale; causa di un ulteriore sviluppo
 Semenza – perle di formato minuscolo
 Semenza – semi di zucca salati e abbrustoliti
 Semenza dell'amianto – minuscoli cristalli di granato demantoide; masse granulari miste all'amianto
 Centrale idroelettrica "Guido Semenza" – centrale idroelettrica sita a Calusco d'Adda

Pagine correlate 
 Semenzi (disambigua)